Mike je zkratka jména Michal a odkazuje na:

Rodné jméno 
 Mike Adams
 Mike Adriano
 Mike Bryan
 Mike Buckna

Jiná jména 
 Mike (novela) — novela od P. G. Wodehouse
 Mike (kočka) — kočka, ochránce Britského muzea
 Mike (bezhlavé kuře) — bezhlavé kuře z Colorada
 Mike (šimpanz) — šimpanz z Kasakelské šimpanzí komunity

Další významy 
 písmeno M v hláskovací abecedě NATO